Новосимбирский сельсовет — административно-территориальная единица Кувандыкского района Оренбургской области России.

Административный центр — село Новосимбирка.

История 
В 2006—2016 гг. составлял одноимённое муниципальное образование Новосимбирский сельсовет со статусом сельского поселения, упразднённое после объединения всех муниципальных образований бывшего муниципального района в Кувандыкский городской округ.

Население

Населённые пункты 
Новосимбирский сельсовет включает 4 сельских населённых пункта:
 село Новосимбирка (основано в 1894 году),
 село Сарбай,
 село Чукари-Ивановка,
 посёлок Федосеевка.

Примечания 

Упразднённые сельские поселения Оренбургской области
Муниципальные образования Кувандыкского района
Сельские поселения, упразднённые в 2015 году